

Anno 
 1108 – (MCVIII in numeri romani) è un anno dell'XII secolo. 
 1108 a.C.

Matematica 
 1108 – numero naturale.

Astronomia 
 1108 Demeter – asteroide della fascia principale del sistema solare.